Первоцве́т весе́нний, или Первоцвет лека́рственный, или Первоцвет настоя́щий, или При́мула весенняя () — многолетнее травянистое растение, вид рода .

Растение встречается в лесной и лесостепной зонах почти по всей Европе, в том числе в Европейской части России; растёт также на Кавказе, в Турции и Иране. Предпочитает луга, редкие леса, опушки, поляны, кустарники.

Названия 
Другие русские названия: бара́нчики, бара́шки, бе́лая бу́квица, бо́жьи ру́чки, га́сник, у́шки, небе́сные клю́чики, золоты́е клю́чики, цветы́ Свято́го Петра́. Соцветие первоцвета похоже на связку ключей, по легенде это ключи, которыми весна открывает двери в лето. Согласно другой легенде, растение выросло на том месте, где Святой Пётр уронил ключи от рая.

Названия на других языках: , , , , , , , , , , , , , , , .

Ботаническое описание 

Корневище короткое горизонтальное, от него отходят многочисленные сочные тонкие корни.

Листья продолговато-обратнояйцевидной формы, морщинистые, зубчатые или неясногородчатые по краям, сужены в крылатый черешок, образуют прикорневую розетку. Из середины розетки выходит безлистный цветонос высотой 5—30 см.

Цветки правильные, жёлтые, 7—15 мм в диаметре, пятичленные, диморфные, с 10-зубчатой чашечкой, наклонены в одну сторону, обоеполые, собраны в слегка поникший зонтик по 10—30 штук. Венчик в основании сростнолепестный; лепестки тупые.

Опыление — с помощью насекомых (чаще всего — с помощью шмелей и пчёл), причём для Первоцвета весеннего характерна так называемая диморфная гетеростилия. Суть этого приспособления к перекрёстному опылению заключается в том, что цветки у одной части популяции имеют длинные столбики, а у другой — короткие. Рыльце у длинностолбиковой формы располагается около уровня отгиба, а тычинки прикреплены к средней части трубки венчика; рыльце у короткостолбиковой формы располагается в средней части трубки венчика, а тычинки — около уровня отгиба. Гетеростилию первоцветов подробно изучал Чарльз Дарвин в 1862 и 1877 годах; проведя различные эксперименты, он сделал вывод, что у гетеростильных первоцветов возможны три варианта опыления (между разными формами, между одинаковыми формами и самоопыление), но наиболее благоприятным для растений является перекрёстное опыление между разными формами: в этом случае семян образуется больше и они более жизнеспособны.

В условиях средней полосы Европейской части России растение цветёт в апреле — июле.

Формула цветка: 

Плод — коробочка.

Таксономия 
  Species Plantarum 1: 142–143 . 1753.

Синонимы 
  Veg. Syst. 8: 25. 1765.
  Sp. Pl. 142. 1753.

Подвиды 

  — иногда рассматривается как самостоятельный вид Первоцвет крупночашечный.

Значение и применение 

Надземные органы окрашивают ткани в буро-оливковый цвет.

В медицине 
Растение широко используется в народной и научной медицине. В лекарственных целях используют лист первоцвета весеннего (), который собирают в начале цветения растения и быстро сушат при температуре 100—120 °С, чтобы сохранить аскорбиновую кислоту; реже под навесом и на чердаках, и корневище с корнями (), выкапываемые осенью. Листья, содержащие до 5,9 % аскорбиновой кислоты, сапонины, применяют в виде чая при авитаминозе; порошок листьев добавляют также к первым блюдам. Корневище с корнями содержит до 10 % тритерпеновых сапонинов. Агликоны их — примулагенины А, D, SD. Применяют в виде отвара как отхаркивающее. Цветки используются в виде отваров и настоев при мигренях, невралгии, простуде, подагре и ревматизме, при бессоннице, от кашля. Спиртовую настойку цветков употребляют как успокаивающее при бессоннице и перевозбуждении. Настой листьев используют при подагре, болезнях почек и мочевого пузыря. Отвар и настойку корня назначают как мягчительное и отхаркивающее средство при кашле, как мочегонное. Наружно отвар используют для полосканий при воспалении горла, гортани и бронхитах. Гомеопатическое средство Primula назначают для лечения катарального гастрита, кашля и как успокаивающее средство при бессоннице.

Пищевое значение 
Листья и стебли съедобны и могут добавляться в салаты, щи.

Ранний медонос. Из-за длинной цветочной трубки пчёлы берут мало нектара и некоторое количество пыльцы. Один цветок выделяет 0,035 мг сахара в нектаре; продуктивность мёда 2—5 кг/га. Концентрация сахара в нектаре 58,5%. В широколиственном лесу наибольшая продуктивность нектара 0,1 кг/га при 5 растениях на 1 м². Продуктивность пыльцы пыльником 0,3 мг, растением 20,0 мг.

Охотно поедается .

Любимое растение европейского дикого кролика.

Декоративное использование 
Широко известно как декоративное растение. Предпочитает плодородные хорошо дренированные почвы, по другим данным — глинистые и суглинистые почвы. Любит полутень и обильный полив. Размножают растение семенами, делением растений старше трёх лет и корневыми черенками.

Первоцвет весенний — официальная цветочная эмблема шведской провинции Нерке.

Примечания

Литература 
8 
 Жизнь растений. В 6-ти т. Т. 5. Ч. 2. Цветковые растения / Под ред. А. Л. Тахтаджяна. — М.: Просвещение, 1981. — С. 111—114.
 Ботаника. Энциклопедия «Все растения мира»: Пер. с англ. (ред. Григорьев Д. и др.) — Könemann, 2006 (русское издание). — С. 704. — ISBN 3-8331-1621-8.
 Иллюстрированный определитель растений Ленинградской области / Под ред. А. Л. Буданцева и Г. П. Яковлева. — М.: Товарищество научных изданий КМК, 2006. — С. 187—188. — ISBN 5-87317-260-9.
 Губанов И. А. и др. Определитель высших растений средней полосы европейской части СССР: Пособие для учителей / И. А. Губанов, В. С. Новиков, В. Н. Тихомиров. — М.: Просвещение, 1981. — С. 192.
 
 Lehtilä K., Syrjänen K., Leimu R., Garcia M. B., Ehrlén J. Habitat change and demography of Primula veris: identification of management targets. Conserv Biol. 2006 Jun; 20(3):833-43.
 Broda B. Primula veris L. and Primula elatior (L.) Scherb. as medicinal plants. Acta Pol. Pharm. 1952; 9(1):55-76; 1952; 9(2):85-95.

Ссылки 
 
 Первоцвет весенний на сайте Ботанического музея КГУ
 Первоцвет весенний на сайте «Нетрадиционная медицина»

Первоцветные
Флора Европы
Флора Ближнего Востока
Флора Центральной Азии
Медоносы
Клумбовые растения
Лекарственные растения
Кормовые растения алтайского марала (Cervus elaphus sibiricus)